Gey (Hürtgenwald), een plaats in de Duitse gemeente Hürtgenwald, deelstaat Noordrijn-Westfalen,
Gey (geslacht), een Nederlands geslacht dat vooral militairen voortbracht